Український народний блок Костенка і Плюща — політичний альянс, створений для участі в українських парламентських виборах 2006 року.
 Український народний блок — політичний альянс, створений для участі в українських дострокових парламентських виборах 2007 року.